Moscovitch est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
Dylan Moscovitch (1984-), patineur artistique canadien.
Maurice Moscovitch (1871-1940), acteur américain.

Autres 
Moscovici
Jean-Jacques Moscovitz